Prva Herceg-Bosna Liga (1997/1998) była 5. sezonem w piłce nożnej skupiającym najlepsze drużyny Chorwatów w Bośni i Hercegowinie. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Po raz pierwszy kluby chorwackie miały możliwość walki o tytuł mistrza tego kraju. 2 najlepsze zespoły razem z 4 najlepszymi klubami Boszniaków walczyły o mistrzostwo Bośni i Hercegowinie. Rozgrywki Prvej Herceg-Bosnej Ligi wygrał klub NK Široki Brijeg.

Tabela końcowa

Finał mistrzostw 
Z Prvej Herceg-Bosnej Ligi do finału zakwalifikowały się drużyny: Zrinjski Mostar oraz NK Široki Brijeg.

Natomiast z Premijer Ligi do finału mistrzostw zakwalifikowały się drużyny: Bosna Visoko, Čelik Zenica, FK Sarajevo oraz FK Željezničar.

Grupa Sarajevo

Grupa Mostar

Finał 
 5 czerwca 1998:FK Željezničar - FK Sarajevo 1 - 0

Nowym mistrzem Bośni i Hercegowiny został zespół FK Željezničar.

Zobacz też 
 Premijer Liga
 Premijer Liga (1997/1998)

Bibliografia 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie